Carcassonne  kan syfta på:

 Attackerna i Carcassonne och Trèbes, islamistisk terrorattack den 23 mars 2018 där en 25-årig man öppnade eld och tog gisslan

Geografi 

 Carcassonne (occitanska: Carcassona), sydfransk medeltida stad känd för dess karakteristiska fästningsverk
 Carcassonne citadell (franska: Cité de Carcassonne), äldsta delarna av citadellkomplexet i Carcassonne
 Katedralen i Carcassonne (franska: Cathédrale de Carcassonne), säte för det romersk-katolska biskopsstiftet Carcassonne och Narbonne
 Carcassonne flygplats (franska: Aéroport de Carcassonne), allmän flygplats för Carcassonne och Languedocs södra del
 Slottet Carcassonne (engelska: Carcassonne Castle), residens i Marblehead i Massachusetts som färdigställdes 1935 för Aroline Gove, dotter till Lydia Pinkham
 Carcassonne (tågstation), station på järnvägslinjerna Bordeaux–Sète och Carcassonne–Rivesaltes

Spel 

 Carcassonne (sällskapsspel), tyskt sällskapsspel utgivet år 2000 av Klaus-Jürgen Wrede som inspirerats av staden med samma namn
 Carcassonne (TV-spel), strategispel utgivet år 2007 till Xbox 360 som baseras på sällskapsspelet med samma namn

Personer
 Josef ben Salomo av Carcassonne, fransk-judisk liturgisk poet under 1000-talet
 David Carcassonne (1789–1861), fransk läkare